Camille Lefèvre ou Camille Lefebvre peut désigner :
 Camille Lefèvre (1876-1946), architecte français ;
 Camille Lefèvre (1853-1933), sculpteur français ;
 Camille Lefebvre (1831-1895), prêtre et professeur canadien.